

Geografia

Austria 
 Micheldorf – gmina w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Sankt Veit an der Glan
 Micheldorf in Oberösterreich – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Kirchdorf an der Krems

Niemcy 
 Micheldorf – dzielnica Bad Berneck im Fichtelgebirge

Zobacz też 
 Michaelsdorf
 Michelsdorf